Чемпионат Европы по борьбе 1982 года проходил с 17 по 25 апреля в городе Варна (Болгария). Соревнования проводились по трём видам борьбы: греко-римской, вольной и борьбе самбо. Советские спортсмены одержали победу в командном зачёте по всем трём соревновательным дисциплинам, в сумме 15 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Борьба самбо

Медалисты

Примечания

Источники 
 FILA Wrestling Database

1982
Международные спортивные соревнования в Варне
Апрель 1982 года
Спорт в Болгарии в 1982 году
Чемпионаты Европы в 1982 году
Чемпионаты Европы в Болгарии
Международные соревнования по борьбе в Болгарии